Port lotniczy Trypolis

Zobacz też 
 T.I.P.